peut désigner :
  (Bangladesh)
  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
  de la , de la  puis de la  d'infanterie (Inde britannique)
  (Espagne républicaine)
  de la  d'infanterie (Royaume-Uni)
  (Serbie)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)